Psilochalcis är ett släkte av steklar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1905. Psilochalcis ingår i familjen bredlårsteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Bredlårsteklar
Psilochalcis